Valeria (Cuenca), een dorp in de Spaanse gemeente Las Valerias
Valeria (geslacht), een geslacht van vlinders
Valeria (heilige)
Valeria (Iowa), een plaats in de Amerikaanse staat Iowa
Valeria (Italië), een plaats in de Abruzzen
Valeria (televisieserie), uit 2008
Valeria (vrouw van Sulla)
Valeria (zangeres), een Russische zangeres

Zie ook 
Valeriya (doorverwijspagina)